Azure (Montana), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Montana
 Azure (album), een muziekalbum van de Amerikaanse multi-instrumentalist Kit Watkins
 Azure (jazznummer), een jazzsong, in 1937 geschreven door bigbandleider en componist Duke Ellington en Irving Mills
Microsoft Azure, voorheen Windows Azure, een cloud computing-platform van Microsoft